Avoise kan syfta på: 

 Avoise, Sarthe – en kommun i departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire
 Avoise av Frankrike (972-1013), dotter till Hugo Capet